Тропоя:

 Тропоя — город в Северной Албании вблизи государственной границы с Косово в префектуре Кукес.
 Тропоя — один из 36 округов Албании, расположенный на северо-востоке страны.